Дінара Сафіна і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, у фіналі перемігши пару Олена Лиховцева і Олена Весніна з рахунком 7-5, 4-6, 6-1.

Сіяні пари 

 Кара Блек Лізель Губер (чемпіонки)
 Наталі Деші Віра Звонарьова (півфінал)
 Жанетта Гусарова Квета Пешке (півфінал)
 Олена Лиховцева Олена Весніна (фінал)

Сітка

Сітка

Посилання 
 

2007
Тур WTA 2007